Sahraoui, de l'arabe : , est un mot arabe désignant ce qui est propre au Sahara et plus généralement au désert. En effet, en arabe « Sahra » signifie désert et le suffixe « oui », désigne un appartenance ou une filiation chez les patronymes arabes, on pourrait traduire le nom par « originaire du désert » ou « venant du désert », c'est aussi un patronyme porté par plusieurs personnalités que l'on retrouve généralement au Maghreb. C'est aussi le nom d’une population, celle du Sahara occidental.

Population 
 Sahraoui : l'expression « peuple sahraoui » désigne généralement l'ensemble des personnes vivant au Sahara occidental.

Personnalités 

 Abdelbaki Sahraoui (1910–1995), imam algérien.
 Djamila Sahraoui (1950-), réalisatrice algérienne.
 Salim Lotfi Sahraoui (1978-), footballeur algérien.
 Salah Sahraoui (1984-), footballeur algérien.
 Nabil Sahraoui (1966-2004), chef du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), Algérie.
 Samira Sahraoui (19?-), actrice algérienne.
 Cheb Sahraoui (1961-), chanteur de raï algérien.
 Imène Cherif-Sahraoui (1995-), skippeuse algérienne.
 Mohammed Sahraoui (1942-2016), footballeur marocain.
 Osame Sahraoui (2001-), footballeur international d'origine marocaine.
 Mourad Sahraoui (1983-), boxeur tunisien.
 Yanis Sahraoui (1988-), artiste-interprète de France.

Autres 
 Sahrawi, style calligraphique de l’écriture  arabe.

Homonymie de patronyme